El término Shkolni  puede referirse a:

Shkolni (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Shkolni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Shkolni (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Shkolni (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Shkolni (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.